Antonio Conte (1969) – ex calciatore e allenatore italiano
Antonio Conte (1867-1953) – schermidore italiano
Antonio Conte – politico italiano